Voodoo Child (Slight Return), nummer van Jimi Hendrix
Voodoo Child (Rogue Traders), nummer van Rogue Traders
Voodoo Child (rockband), rockband uit India
Voodoo Child (stripboek), stripboek van Mike Carey
Moby, Amerikaans zanger, artiestennaam van Richard Melville Hall, die ook onder de naam Voodoo Child twee albums en singles uitbracht

Zie ook
Voodoo Chile